Chuy pode se referir a:
 Chuy - uma cidade do Quirguistão;
 Chuy - uma cidade do Uruguai;
 Chuy - uma província do Quirguistão;
 Chuy - um distrito do Quirguistão;
 Rio Chuy - um rio do Quirguistão e Cazaquistão;
 Barra del Chuy - uma praia do Uruguai.

Desambiguação